Линь Дань (, род. 14 октября 1983 года) — китайский бадминтонист, выступавший в мужской одиночной категории. Чемпион Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, пятикратный чемпион мира.

Широко признан величайшим игроком в бадминтон всех времён. К 28 годам Лин завоевал «Супер Большой Шлем», выиграв все девять главных титулов в мире бадминтона: Олимпийские игры, Чемпионат мира, Кубок мира, Кубок Томаса, Кубок Судирмана, , Открытый чемпионат Англии по бадминтону, азиатские игры и чемпионаты Азии, став первым и единственным игроком, который достиг такого успеха. Он также стал первым мужчиной-одиночником, который сохранил олимпийскую золотую медаль, выиграв в 2008 году и защитив свой титул в 2012 году. Победа на Открытом чемпионате Малайзии в 2017 году ознаменовала успех Линя, завоевашего все основные титулы в мире бадминтона.

В 2004 году бадминтонист Петер Гаде назвал его «Супер Данем» после победы в финале Открытого чемпионата Англии, и с тех пор прозвище широко использовалось его фанатами, а также средствами массовой информации в знак признания его достижений.

Завершил карьеру в июле 2020 года.

Карьера 
С 2004 года занимал первое место в рейтинге BWF в течение двух лет. Линь Дань играл на летних Олимпийских играх 2004 года, где из-за волнения выбыл в первом же раунде, проиграв Рональду Сусило из Сингапура. В следующем году завоевал серебро чемпионат мира 2005 года, уступив в финале Тауфику Хидаяту.

В 2006 году Линь Дань выиграл чемпионат мира по бадминтону 2006 года, встретившись в финале с Бао Чуньлаем. В 2007 году стал двукратным чемпионом мира, обыграв Сони Канкоро.

После победы на Олимпиаде 2008 года Линь Дань продолжил серию беспроигрышных побед на сильнейшем состязании года, выиграв и Чемпионат Мира по бадминтону 2009 у своего соотечественника Чэнь Цзиня. Только в 2010 году, впервые с 2006 года, Линь Дань закончил год без мировой короны, неожиданно уступив в розыгрыше чемпионата мира Пак Сон Хвану. Тем не менее, в 2011 году в финале чемпионата мира, в упорнейшей борьбе со счетом 20:22 21:14 23:21 Линь Дань переиграл своего главного соперника последних лет первую ракетку мира малайзийца Ли Чонг Вея.

Однако именно 2010 год стал для китайского спортсмена знаковым — 21 ноября, победив в финале всё того же Ли Чонг Вея, он завоевал последний отсутствующий в его коллекции трофей — золото в личном первенстве Азиатских игр, проводимых раз в 4 года. Таким образом, впервые в истории, Линь Дань хотя бы один раз выиграл все крупнейшие турниры по бадминтону.

Практически закрыв вопрос о соперничестве на крупнейших турнирах года — чемпионате мира, Всеанглийском турнире, чемпионате Китая и др. на несколько лет — Линь Дань вынудил именитых соперников признать последние годы «эрой Линь Даня»

Техника 
Особенность манеры игры Линь Даня — сочетание мощного прыжка и способности менять направление удара в последний момент. Будучи на заре спортивной карьеры преимущественно сверхатакующим игроком, наносящим смеши из любых положений и под разным углом, Линь Дань постепенно перешёл к более гибкой системе игры, сочетающей одновременно игру у сетки и агрессивную защиту на задней линии. Агрессивность выражается в более близкой к сетке позиции при защите, что требует моментальной реакции на атаку, но позволяет отражать волан очень коротко, заставляя только что атаковавшего с задней линии соперника доставать волан из-под сетки и тем самым нивелируя ценность этих атак. По сути лишая соперника атакующей игры, Линь Дань добился стратегического преимущества в розыгрыше очка.

Линь Дань обладает способностью «нырять» ласточкой за воланом и после этого продолжать розыгрыш, чем увеличивает контролируемую площадь корта. Он изменил представления о выборе позиции ног для атак, прыгая на смеш из любых неудобных для этого положений, без разбега, а также за счёт специфической работы ног и разворота корпуса нанося удары с задней линии — казалось бы, еле успевая к волану.

Личная жизнь 
13 декабря 2010 года Линь Дань женился на китайской бадминтонистке Се Синфан, с которой они встречались на протяжении 7 лет.

Рекорды 
1. Единственный обладатель титула чемпиона мира в 3 последовательных чемпионатах.

2. Единственный обладатель Олимпийского золота и 4 золотых медалей розыгрыша первенства Мира.

3. Выигрыш всех главных турниров года за один год (2007) — аналог теннисного «Большого шлема».

4. Лучшая статистика встреч с игроками — с 2003 г. положительная против всех соперников.

Главные достижения

Супер Серия

Супер Серия 2007 года

Супер Серия 2008 года

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по бадминтону